Франц Штокхаузен:* Штокхаузен, Франц (1789—1868) — эльзасский арфист и композитор.
 Штокхаузен, Франц (1839—1926) — эльзасский музыкант, хоровой дирижёр, сын предыдущего.